Il singolare del torneo di tennis BMC Invitation 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Rosie Casals 6-3, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMC Invitation 1971